

Коллонж — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен

Колонж — громада в кантоні Вале
 Колонж-Бельрів — громада в кантоні Женева